Ženská čtyřhra Nature Valley Open 2018 probíhala v první polovině června 2018. Do deblové soutěže nottinghamského tenisového turnaje hraného na trávě nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Monique Adamczaková a Storm Sandersová, jehož členky se rozhodly turnaje nezúčastnit.

Vítězem se stal třetí nasazený polsko-americký pár Alicja Rosolská a Abigail Spearsová, který ve finále zdolal rumunsko-britskou dvojici Mihaela Buzărnescuová a Heather Watsonová po dvousetovém průběhu 6–3 a 7–6. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly premiérovou společnou trofej. Rosolská vybojovala osmý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Spearsovou to bylo dvacáté první takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Ljudmila Kičenoková /  Alla Kudrjavcevová (1. kolo)
  Nadija Kičenoková /  Anastasia Rodionovová (1. kolo)
  Alicja Rosolská /  Abigail Spearsová (vítězky)
  Čan Chao-čching /  Laura Robsonová (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Nature Valley Open 2018